Линда́у () — немецкая фамилия и топоним.

Топонимы 
 Линдау () — район в Баварии.
 Линдау — город в Баварии, центр района Линдау.
 Линдау — город в Саксонии-Анхальт.
 Линдау — община в Шлезвиг-Гольштейне.
 Линдау — община в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Носители фамилии 
 Линдау, Арвид (1892—1958) — шведский патолог.
 Линдау, Густав (1866—1923) — немецкий ботаник.
 Линдау, Лизл Яановна (1907—1985) — эстонская советская театральная актриса. Народная артистка Эстонской ССР.
 Линдау, Пауль (1839—1919) — немецкий писатель.
 Линдау, Рудольф (1829—1910) — немецкий писатель.
 Линдау, Рудольф (1888—1977) — немецкий политик.

См. также 
 Болезнь Гиппеля — Линдау